

Галфпорт — місто, штат Флорида
 Галфпорт — місто, штат Міссісіпі
 Галфпорт — селище, штат Іллінойс